Die Abkürzung DC, D.C. bzw. D. C. steht für:

Computer und Technik
 , die englische Bezeichnung für ein Rechenzentrum
 , siehe dc (Unix)
 , den englischen Begriff bei Sicherheitssystemen
 , siehe elektronisches Geld
 Direct Connect, ein zentrales Peer-to-Peer-System
 , ein Framework von AMD
 , die englische Bezeichnung für Gleichstrom
 , die englische Bezeichnung für verteiltes Rechnen
 Domain Controller, zentraler Authentifizierungserver unter Windows
 Dreamcast, eine Spielekonsole 
 Dual Core, ein Zweikernprozessor
 Dublin Core, ein Metadatenvokabular in der Informationstechnologie
 Duplicate Content, die englische Bezeichnung für doppelten Inhalt bei Webseiten 
 Dünnschichtchromatographie, chemische Analytik

Orte

 District of Columbia, siehe Washington, D.C. (postalische Abkürzung)
 District Capital, siehe Hauptstadtdistrikt, z. B. Bogotá D.C.
 Cundinamarca
 Donau City, Ortsteil des Wiener Gemeindebezirkes Donaustadt
 Chemnitz Hauptbahnhof (nach DS 100)

Parteien und Gruppierungen

 Deutsche Christen
 Democrazia Cristiana, die frühere christdemokratische Partei Italiens
 die kroatische Partei Demokratski Centar
 Partido Demócrata Cristiano de Chile, eine politische Partei in Chile
 Democratic Congress, eine Partei in Lesotho

Personen

 botanisches Autoren-Kürzel für Augustin-Pyrame de Candolle (1778–1841)
 David Coulthard (* 1971), schottischer Rennfahrer

Unternehmen

 die älteste Kreditkarte Diners Club
 den amerikanischen Comic-Verlag DC Comics
 den ehemaligen Autokonzern DaimlerChrysler
 die Schuhunternehmen DC Shoes
 den britischen Automobilhersteller DC Supercars
 den indischen Automobilhersteller DC Design
 die Unternehmensberatung Deloitte Consulting
 Douglas Aircraft Company, als einleitende Buchstaben in den Namen von Passagierflugzeugen von McDonnell Douglas vor der Umstellung des Kürzels zu MD verwendet
 der IATA-Code der schwedischen Fluggesellschaft Golden Air

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen

 Großbritannien: Chester
 Norwegen: Oslo
 Tschechien: Okres Děčín, deutsch: Tetschen (auslaufend)

Sonstiges

 Chevrolet DC, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1934
 Detektiv Conan, eine Krimi-Mangareihe und ein Anime
 Detective Constable, Dienstgrad der britischen Polizei
 Da capo, eine musikalische Anweisung, ein Stück von vorne zu beginnen
 die brasilianische Tageszeitung Diário Catarinense
 Entwicklungskomitee
 Dendritic cell, siehe Dendritische Zelle
 Fernsehsender Discovery Channel
 Distribution center, Distributionszentrum, ein Begriff aus der Absatzlogistik (Warenverteilung)
 Ordenskürzel für Doktrinarier
 Präfix des Rufzeichens einer deutschen Amateurfunkstelle im Amateurfunkdienst
 in der Chemie für Dünnschichtchromatografie
 die von einem Film-Regisseur selbst favorisierte Schnittfassung, den so genannten Director’s Cut
 Delegierten-Commission, erster Deutscher Dachverband für Hundezucht
 Dinner-Cancelling, eine Ernährungsweise
 Desert Combat eine Modifikation für Battlefield 1942
 die ehemalige Zuggattung City-D-Zug
 Deputierten-Convent, ehemals örtliche Zusammenschlüsse von Burschenschaften
 die US-amerikanische Comicserie Detective Comics
 Dyskeratosis congenita, eine seltene Erbkrankheit
 römische Schreibweise für 600
 Defensive Coordinator, Trainerposition im American und Canadian Football
 Discord
 Disney Channel

Siehe auch:

 DC++

Abkürzung